Колбовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колбовка — деревня в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Колбовка — деревня в Первомайском районе Тамбовской области.